Ángeles y demonios puede referirse al título de las siguientes obras:

 Ángeles y demonios, película dirigida por Gregory Widen en 1995, y con título original The Prophecy.
 Ángeles y demonios 2, película dirigida por Greg Spence en 1998, y con título original The Prophecy 2.
 Ángeles y demonios 3, película dirigida por Patrick Lussier en 2000, y con título original The Prophecy 3: The Ascent.
 Ángeles y demonios, novela de Dan Brown, publicada en el 2000.
 Ángeles y demonios, película dirigida por Ron Howard en 2009, y con título original Angels & Demons, sobre la novela homónima de Dan Brown.